— научно-фантастическая манга, созданная Масамунэ Сиро, изначально опубликованная в 1989 году в виде отрывков и позже объединенная в единый том. Также известна под названием Ghost in the Shell. Она повествует историю организации под названием Девятый отдел, ведущей борьбу с кибертерроризмом в Японии середины XXI века, главным агентом которой является Майор Мотоко Кусанаги.

В 1997 году вышел сиквел манги — .

Название 
По заявлениям Сиро, он всегда хотел, чтобы манга называлась «Ghost in the Shell», даже в Японии, но его первые издатели настояли на названии . Название «Призрак в доспехах» было выбрано в дань уважения к книге Артура Кёстлера «Призрак в машине».

Оригинальная манга 
Оригинальная манга «Призрак в доспехах» была выпущена в Японии отрывками с апреля 1989 по ноябрь 1990 года в журнале манга-антологий Young Magazine издательства Kodansha. 5 октября 1991 года она была объединена в единый танкобон-том.

Персонажи

Девятый отдел 
Отдел МВД Японии, действующий под именем Министерства общественной безопасности. Де-факто — организация для тактической разведки, устранения нежелательных личностей, а также расследований, которые не под силу полиции. Находится на верхних этажах небоскрёба города Ниихама. Отдел состоит из восьми человек, для выполнения заданий используются:
 Боевой вертолёт
 Конвертоплан
 Субмарина
 Индивидуальный термо-оптический камуфляж
 Операторы-Гиноиды
 9 татиком
 Новейшие разработки огнестрельного оружия

Остальные

Футикомы и татикомы 
 (в манге) и  (в телесериале) — небольшой одноместный роботизированный шагающий танк, оснащённый искусственным интеллектом, используемый Девятым отделом. Футикомы и татикомы играют важную роль в сюжете манги и сериала, обладают детской манерой разговора и двигательной гиперактивностью. В фильмах Мамору Осии подобные машины у Девятого отдела отсутствуют.

Татикома — двухметровый бронекомплекс, по виду напоминающий паукообразный танк на колёсах. Хорошо вооружены и оснащены — в носовую часть устанавливается либо ракетница, либо пулемет схемы Гатлинга, в манипуляторы встроены пулемёты. Имеются устройства, выбрасывающие липкие канаты, что позволяет им подниматься вертикально. Снабжены термооптическим камуфляжем, благодаря которому пропускают сквозь себя свет. Могут синхронизироваться с другими устройствами.

Из-за наличия значительной огневой мощи и выполнения заданий по обеспечению общественной безопасности, они не запрограммированы на безусловное выполнение приказов Девятого отдела, так как не владеют понятиями работы и отдыха. Татикомы — самообучающиеся машины, в связи с чем у Девятого отдела возникали трудности из-за слишком высокой скорости обучения.

В сериале Бато для смазки использует натуральные масла, что делает их умнее и любознательнее, а также повышает скорость самообучения до опасного уровня. Хотя память татиком взаимосинхронизируется, среди них начинают появляться индивидуальности, а кое-кто попадает в любимчики сотрудников. Они стремятся понять смысл жизни и смерти, их образ мышления похож на человеческий. В своём развитии доходят до понятия самопожертвования (эпизод спасения Бато ценой собственных оболочек) и такого развития личности (призрака), что удивляют этим даже Девятый отдел.

После второго сезона сериала Татикомы заменены на , похожих внешне, но не столь общительных. Инженеры не смогли повторить успех с самообучаемостью, поэтому утикомы более тихие и не занимаются философскими размышлениями. Хотя Бато ругали за использование натурального масла, один из техников жалуется на то, что теперь оно не помогает.

Понятия

Синдром одиночки 
Под синдромом одиночки понимается общественно-психологическое явление, при котором люди массово принимают некоторый пример для подражания, в то время как сам по себе пример для подражания отсутствует. Этот синдром является центральной темой сюжета обоих сезонов сериала. Понятие синдрома одиночки отсылает нас к философии постмодернизма и одному из её понятий — симулякру.

Призрак 
Призраком в фильмах и сериале называют нечто, что отличает искусственный интеллект от интеллекта естественного, и позволяет носителям искусственного интеллекта даже при потере накопленных данных сохранять себя или переходить на любой носитель. По мнению одного из героев сериала — татикомы, призрак — это переход от цифрового начала «0» — бога к аналоговому, которое может испытывать смерть, не теряя данные, а возвращаясь к исходному цифровому началу. Для самой татикомы роль призрака сыграло любопытство, которое, даже при удалении всей информации с её носителей и возвращения к её исходному ПО, позволяло ей возвращаться к своей новообразующейся личности.

Официально термин «призрак» во вселенной «Призрака в доспехах» является собирательным понятием интуиции, сознания, души и личности.

Экранизации 
Оригинальная манга экранизирована компанией Production I.G и режиссёром Мамору Осии в формате полнометражных аниме-фильмов: «Призрак в доспехах» (1995) и «Призрак в доспехах: Невинность» (2004).

Также компанией Production I.G был выпущен телевизионный аниме-сериал «Ghost in the Shell: Stand Alone Complex» (первый сезон в 2002, второй, с постфиксом «2nd GIG» — в 2004 году, режиссёр Кэндзи Камияма). 1 сентября 2006 года Production I.G выпустила в прокат полнометражный фильм под названием «Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Solid State Society», завершающий сериал.

22 июня 2013 года начался выпуск OVA «Ghost in the Shell: Arise». Он состоит из пяти 60-минутных серий. 20 июня 2015 года вышло продолжение — полнометражный аниме-фильм «».

Весной 2017 года на экраны вышел одноимённый голливудский фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

23 апреля 2020 года на Netflix состоялась премьера анимационного сериала .

Примечания

Ссылки 

Издания Dark Horse Comics